John Hamilton Gray (1811-1887) – kanadyjski polityk, premier rządu Wyspy Księcia Edwarda
 John Hamilton Gray (1814-1889) – kanadyjski polityk, premier rządu Nowego Brunszwiku

Zobacz też 
 John Hamilton